Wawer – dzielnica Warszawy położona w południowo-wschodniej części miasta nad prawym brzegiem Wisły
 Wawer – konspiracyjna organizacja młodzieżowa założona na początku 1940 w Warszawie, podporządkowana Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej
 Wawer – osiedle w dzielnicy Warszawy Wawer
 Chaber bławatek (nazwa ludowa: Wawer) – gatunek rośliny zielnej z rodziny astrowatych
 Gmina Wawer – dawna gmina wiejska istniejąca do 1951 roku w województwie warszawskim
 Warszawa Wawer – stacja kolejowa Polskich Kolei Państwowych obsługiwana przez Koleje Mazowieckie

Osoby:
 Józef Konstanty Ramotowski ps. Wawer (1818—1888) – polski powstaniec z 1830 i 1863 roku, uczestnik polskiej emigracji we Francji
 Franciszek Warzyński ps. Wawer – polski żołnierz, komendant Obwodu AK AKO WiN Grajewo
 Zbigniew Wawer (ur. 1956) – historyk, profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej

Zobacz też